18-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2009 році. Титул чемпіона Росії вдруге здобув футбольний клуб «Рубін».

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Москва на початку 2010 року був ліквідований.Плотников уведомил РФПЛ о снятии "Москвы" с чемпионата России

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Примітки 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2009 у Росії
Росія